Ordet pilgrim har flere betydninger:

 Pilgrim – person der foretager en pilgrimsfærd (dvs. en rejse med et religiøst formål)
 Pilgrimmene – puritansk gruppe, der i 17. århundrede på skibet Mayflower udvandrede til Nordamerika, hvor de grundlagde en engelsk koloni.
 Pilgrimsmyten – fortolkning af kristendommen, hvor hændelser i dette liv blot er noget foreløbigt og midlertidigt.
 The Pilgrim's Progress – allegorisk roman fra 1678 af John Bunyan (da. 'En Pilgrims Vandring').
 The Pilgrim's Progress – opera fra 1951 af Ralph Vaughan Williams baseret på Bunyans roman.
 Pilgrim A/S – dansk smykkeproducent.
 Pilgrim (sang) – sang skrevet og sunget af Mø.